Füeg ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Füeg (* 1941), Schweizer Politikerin
 Franz Füeg (1921–2019), Schweizer Architekt
 Urs Füeg (1671–1750), Altarbauer